Division 1 kan syfta på:är namnet på serier inom olika sporter i Sverige, ibland geografiskt uppdelad i "norra", "södra", "västra", "östra" och liknande:

 Division 1 i amerikansk fotboll för damer – en serie i amerikansk fotboll för damer
 Division 1 i amerikansk fotboll för herrar – en serie i amerikansk fotboll för herrar
 Division 1 i bandy – en bandyserie
 Division 1 i bordtennis – en bordtennisserie
 Division 1 i bowling – en bowlingserie
 Svenska fotbollsserier:
 Division 1 i fotboll för damer – en fotbollsserie
 Division 1 i fotboll för herrar (1987-1999) – en före detta division
 Superettan – efterföljaren till ovanstående division, nuvarande nivå 2 i det svenska seriesystemet
 Division 1 i fotboll för herrar (2006-2019) – Sveriges tredje högsta serie 2006–2019
 Ettan (fotboll, Sverige) – tidigare Division 1 – nivå 3 i det svenska seriesystemet 2020–
 Division 1 i handboll för damer – en handbollsserie
 Division 1 i handboll för herrar – en handbollsserie
 Division 1 i ishockey – en ishockeyserie för herrar i Sverige, numera Hockeyettan
 Division I i ishockey (1944–1975) – högsta divisionen i svensk ishockey under åren 1944–1975.
 Division I i ishockey (1975–1999) – andradivisionen i svensk ishockey under åren 1975–1999.
 Division 1 i ishockey för damer – se Nationella Damhockeyligan
 Division 1 i VM i ishockey – sedan 2001 benämningen på vad som tidigare kallades B-VM i ishockey, se Världsmästerskapet i ishockey för herrar
 Division 1 i tennis – en tennisserie
 Division 1 i volleyboll för damer – en volleybollserie
 Division 1 i volleyboll för herrar – en volleybollserie

Se även
 Damettan
 Division I i ishockey